Појам Ћуприлић може да се односи на:
 Мехмед-паша Ћуприлић,
 Хусеин-паша Ћуприлић,
 Фазил Мустафа-паша Ћуприлић
 Нуман-паша Ћуприлић